Біюк — кр.-татарського «великий»

 Біюк-Карасу — річка у Криму.
 Біюк Джамі — втрачена головна соборна п'ятнична мечеть Феодосії (АР Крим).
 Біюк-Сенон — лісистий хребет у Криму, район Бабуган-яйли. АР Крим. 
 Біюк Хан Джамі — мечеть Ханського палацу у Бахчисараї. АР Крим. 
 Біюк-Асська волость — адміністративно-територіальна одиниця Євпаторійського повіту Таврійської губернії.
 Біюк-Ашлама , Ашлама-Дере , Біюк- Ашлама - Дере , Ханлик - Ашлама - долина в верх. р . Чурук-Су , між плато Бурунчак та г. Беш-Кош , на сх. околиці Бахчисарая (тюрк . ханлик - місце, що належить ханові. АР Крим. 
 Біюк-Біруні - горбата лісиста гора.  На вододілі бас. рр . Суук-Су і Індол II, в 2 км від нп Лісове (Судак). АР Крим. 
 Біюк-Кріж - конусоподібна лісиста гора з трохи округленою вершиною ; Пд. відріг г.Айваз-Кая , в 3 км  від нп Ворон (Судак). АР Крим. 
 Біюк-Куба-Тепе , Біюк-Губа-Тепе - конічна лісиста гора ;  У 2,5 км нп Лісове (Судак). АР Крим. 
 Біюк-Мачин-Кая - Вершина на лісистому вододілі рр . Суук-Су і Ескі-Юрт. АР Крим.  
 Біюк-Оба - протяжна гора з пологою куполоподібної вершиною , на якій галявини і гаї ; на вододілі бас. рр . Суук-Су і Карагач . АР Крим. 
 Біюк-Орман , Бей-Курман , Біюк-Арман - лісиста гора з хвилястою лінією вершини ; В 1,5 км  від нп Перевалівка ( Судак ). АР Крим.  
 Біюк-Сенон - лісистий гірський хребет , півн. відріг Бабуган-яйли. АР Крим.
 Біюк-Тюз - гора з обширними полянами на плоскій вершині. У 2,5 км від нп Морозівка ​​( Севастополь ) 
 Біюк-Узенбаш - річка , поч. на півн. лісистих схилах Ялтинської яйли ; 
 Біюк-Узенбаш-Богаз - стежка з нп Щасливе ( Бахчисарай ) на Ялтинську яйлу. АР Крим. 
 Біюк-Чатал-Кая , Кішка , Чатал-Кая - лісиста куполообразная гора з двома широко розставленими кручами - піками на вершині. В 4 км нп Лісове ( Судак ). АР Крим. 
 Біюк-Егерек - крута лісиста гора з двома оголеними куполоподібними вершинами , з'єднаними сідловиною ; В 1,5 км  від нп Лісове ( Судак ) . АР Крим.